Pirandello ist der Name folgender Personen:

 Fausto Pirandello (1899–1975), italienischer Maler
 Luigi Pirandello (1867–1936), italienischer Schriftsteller, Träger des Nobelpreis für Literatur